Tulostoma of Stuifbal is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Agaricaceae. Het geslacht werd voor het eerst in 1794 beschreven door de mycoloog Christiaan Hendrik Persoon. De typesoort is Tulostoma mammosum.

Soorten
Volgens Index Fungorum bestaat het geslacht uit 173 soorten (peildatum januari 2023):

Agaricaceae
Schimmelgeslacht